Le detentrici del titolo Ekaterina Makarova e Elena Vesnina, ma la prima di quest'ultime ha deciso di non partecipare al torneo di doppio e quindi Vesnina ha giocato in coppia con Eugenie Bouchard, ma si sono ritirate al secondo turno.

In finale Martina Hingis e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova per 6-3, 6-3

Teste di serie 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (ritirate)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (terzo turno)
  Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (finale)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (terzo turno)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (terzo turno)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (secondo turno)

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (quarti di finale)
  Hsieh Su-wei /  Anastasia Rodionova (secondo turno)
  Sara Errani /  Flavia Pennetta (semifinale)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Michaëlla Krajicek /  Barbora Strýcová (terzo turno)
  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Lara Arruabarrena /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Julia Görges /  Klaudia Jans-Ignacik (primo turno)
  Karin Knapp /  Roberta Vinci (terzo turno)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 
  Tornado Alicia Black /  Ingrid Neel (secondo turno)
  Kaitlyn Christian /  Sabrina Santamaria (primo turno)
  Irina Falconi /  Anna Tatišvili (primo turno)
  Nicole Gibbs /  Taylor Townsend (secondo turno)
  Maya Jansen /  Erin Routliffe (primo turno)
  Asia Muhammad /  Maria Sanchez (secondo turno)
  Melanie Oudin /  Jessica Pegula (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 2015
WTA Tour 2015